

Боґушинець — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Боґушинець — село в гміні Ґжеґожев Кольського повіту Великопольського воєводства